est un personnage principal du manga Reborn! C'est un bébé vache.

Apparence et personnalité 

Lambo est un assassin de  appartenant à la famille Bovino, qui se réfère souvent à lui-même à la troisième personne comme Lambo-san. Il est le Gardien Vongola de la Foudre et le plus jeune des gardiens. Il est né en Italie. Il est vêtu d'une sorte de costume de vache et porte deux cornes sur sa tête, ce qui lui vaut le surnom de « vache stupide » par Gokudera. Ses armes favorites sont des grenades à main roses, et son rêve est de dominer le monde. À chacune de leurs rencontres, il essaye de tuer Reborn par l'utilisation de grenades et autres explosifs. D'un caractère très froussard et assez lâche, il sera une source de problèmes pour Tsuna qui le prend en charge. Dans un même temps, il se lie d'amitié avec la maman de Tsuna Sawada ainsi que I-pin et Futa et habitera désormais chez les Sawada.

Cependant, en tant que membre de la famille Bovino, il possède le « Bazooka des  ». Une fois frappé par ce bazooka, une transformation se produit : la cible du tir devient ce qu'elle sera dans . Lambo utilisera abusivement cette méthode à chaque fois qu'il se confrontera à un problème.
Le Lambo  plus vieux est en apparence beaucoup plus mature, mais demeure un réel pleurnichard. Il ressemble de plus à l'ex-petit ami de Bianchi, ce qui l'exposera à de gros problèmes quand il la croisera. Sous cet état, il utilise ses cornes pour concentrer l'électricité puis charge son adversaire pour la technique Electrico Corneta.

Histoire

Arc Gang Kokuyo 

Lors de l'arrivée de Tsuna et ses amis à Kokuyo, Lambo et I-Pin resteront à Namimori sous les ordres de Reborn. Sous leurs formes «  », ils sauveront Kyoko et Haru d'une agression des Bloody Twins, bien que Lambo ne les a pas combattu.

Arc Vongola VS Varia 

Ayant la capacité de retenir une forte quantité d'électricité sans être affecté, Lambo est choisi pour devenir le gardien de la foudre dans la famille Vongola. Il doit donc combattre son adversaire, le gardien Varia de la foudre : Levi A Than (ou Leviathan). Lors de ce combat, Lambo aura recours deux fois au Bazooka des  : c'est donc le Lambo de  plus tard qui apparaît. Le sang-froid et la puissance de ce Lambo n'a plus rien à voir avec le caractère des plus jeunes. Il fait preuve d'une supériorité écrasante, mais les effets du Bazooka () se terminent avant d'avoir pu porter le coup de grâce. Le Lambo de  se retrouve donc sans défense devant Levi qui tentera de l'achever. C'est Tsuna qui interviendra pour le sauver, perdant alors non seulement la bague de la foudre, mais aussi son propre anneau du Ciel. Obligé de participer à la bataille du Ciel malgré son coma, il sera protégé par Gokudera.

Arc Futur 

Lambo, ou plus exactement son Bazooka cassé, est à l'origine du transport de Tsuna puis de ses compagnons dans le futur ( et  plus tard). Lambo ne tarde pas lui-même à les rejoindre alors que le Lambo  plus tard combattait (avec I-pin) Nozaru et Tazaru du Black Spell. Lambo rejoindra les autres dans la base Melon avec Chrome Dokuro, I-pin, Hibari Kyoya et son second une fois l'armée Millefiore repoussée.

Arc Choice 

Lambo recevra ensuite sa boite Vongola comme tous les autres gardiens. Il se fera entraîner par la suite avec Ryohei Sasagawa par Gokudera. C'est lors d’une énième dispute entre Gokudera et Lambo que le Bovin, sous les larmes, sera le premier gardien à ouvrir sa boite Vongola et invoquera un énorme taureau. La suite de l’entraînement est resté secret par l’auteur. Il ne sera pas choisi comme combattant lors de « Choice ». Dans son malheur, il sera même utilisé par Torikabuto qui prendra sa place pour capturer Uni, puis caché sous un canapé chez Kawahira. Toutefois, il brillera face à Kikyo. Sa tristesse de ne pas revoir la Mama lui permettra d'activer sa « Cambio Forma », un puissant bouclier qui dégagera des salves d'éclairs qui réduiront en miettes les dinosaures de Kikyo.

Arc Cérémonie de Succession 

Avant le commencement de la Cérémonie de Succession, Lambo est devenu ami avec un des membres de la Shimon Famiglia, Rauji Ooyama et le considère comme son subalterne. Par la suite, on découvrira que ceux qui ont attaqué Yamamoto Takeshi sont en fait la famille Shimon. Tsuna Sawada et ses gardiens Vongola ont été facilement mis KO contre Enma. Les anneaux Vongola ont aussi été détruits lors de cet affrontement. Cependant Talbot, un allié des Vongola, apparut et répara les anneaux Vongola en les combinant avec les Boîtes Vongola. Lambo rejoignit ensuite Tsuna est les autres dans l'île Shimon.
Un soir, Tandis que les autres dormaient dans les bois, Lambo a été attiré dans un trou par un lapin, où il retrouve Rauji qui l'attendait. Lambo tente alors de convaincre Rauji de jouer avec lui, mais Rauji affirme qu'il n'est plus « esclave » de Lambo. Rauji provoqua alors Lambo dans un duel de Sumo. Lambo décida alors d'allumer sa Flamme de Dernière Volonté pour obtenir son Casque de la Foudre Version X. Quand ils commencèrent leur combat, Rauji expulsa violemment Lambo du ring, quand soudainement, Lambo de  plus tard fit son apparition. Celui-ci utilisa par la suite la « Cambia Forma » pour faire apparaître l'armure de Lampow sous une tout autre forme. Après avoir surmonté quelques difficultés initiales contre Rauji pendant le combat, Lambo charge alors Rauji avec son « Shock Elettrico Ferro Corno », qui le propulsa violemment du ring, ce qui entraîna sa victoire de Lambo. Les Vindices apparaissent alors emportant ainsi le perdant Rauji Ooyama.

Pouvoirs et Armes

Équipements 
Le Bazooka des  : cet engin, camouflé dans la tignasse de Lambo, permet à ce dernier de se faire remplacer par son lui d’une dizaine d’années plus tard. Les effets agissent uniquement , sauf cas exceptionnel. Par exemple, la machine d'Irie Shôichi qui emprisonnera les corps des compagnons de Tsuna Sawada dans dix ans empêchera un quelconque retour à nos héros dans leur époque initiale. Cassé, le bazooka des  peut avoir des effets néfastes, comme remplacer le corps de l'individu mais pas sa mentalité et vice-versa.

Grenades à main : Lambo garde des grenades à main dans sa coupe afro.

Bufalo di Fulmine : Gyūdon est la Boîte Vongola de Lambo. Il apparaît comme un imposant buffle couvert d’une armure et qui peut produire de l'électricité. Il apparut pour la première fois quand Lambo s’énerva lors de son entraînement avec Gokudera Hayato.

Bouclier de Lampow : Lorsque Gyūdon utilise la « Cambia Forma », il prend la forme d'une armure et d’un bouclier qui protège Lambo de toute attaque. Le bouclier a deux cornes comme Lambo. Il porte également un casque sur lequel plusieurs genres d’antennes qui entourent ses cornes et qui ont pour but d’intensifier leurs fonctions initiales. Ce mode a d’incroyables capacités défensives et peut également projeter d’intense jet de foudre appelé « Corna Fulmine ». Cette attaque est assez forte pour décimer toute une armée d'ennemis.

Casque de la Foudre Version X : Version améliorée de l'Anneau Vongola de la Foudre combiné avec la bague de l'animal Vongola de la Foudre (Gyūdon).

Techniques 
Electrico Cuoio : Lambo a acquis un don spécial : il est immunisé contre l'électricité qui lui passe à travers son corps sans danger.

Thunder Set : Lambo adulte assigne la foudre et la stocke dans ses cornes pour créer une attaque.

Elettrico Cornata : Après avoir utilisé « Thunder Set », Lambo adulte peut utiliser cette technique qui charge les cornes de Lambo d’électricité et cause de graves chocs électriques à celui qui rentre en contact avec ses cornes. Cependant, elle aboutit rarement comme c’est une attaque de courte portée, elle est facile à esquiver, car il fonce droit devant.

Elettrico inverse : Une technique utilisée par le Lambo âgé de  où il libère de l'électricité stockée dans le sol. Il peut aussi utiliser l'électricité dans ses cornes et lui donner la forme d'une lame.

Corna Fulmine : Après avoir été équipé du Bouclier de Lampow, Lambo peut utiliser une attaque puissante qui projeter d’intense jet de foudre autour de lui, sur toute la zone. Ces flammes sont si solides et minces qu'elles peuvent percer du métal.

Wide Horn : Après avoir été équipé du Casque de la Foudre version X, Lambo peut faire agrandir ses cornes.

Ironhorn Electorico : Lambo solidifie le sable de fer provenant du sol, pour créer de puissantes cornes de fers dont il se sert comme projectiles.

Ferro Corno Electro Choc : Lambo crée deux lances massives en utilisant le sable de fer, puis il les combine avec la Flamme de foudre pour les renforcer.

Divers 

 Le patron de Lambo s'est dit honoré et pleuré de joie quand Lambo a été invité à rejoindre Vongola Famiglia.
 Dans le Reborn! Fandom, il peut être appelé soit L ou Lam.
 Il est souvent surnommé « stupide vache » par Gokudera Hayato et Reborn.
 Son slogan est « Je…dois…résister » avant de se mettre à pleurer.
 Lambo a un lien profond avec la mère de Tsuna. D'après Reborn, Nana Sawada est la seule personne qui peut motiver Lambo et lui permettre d'enflammer son anneau Vongola.
 Dans la version doublée en philippin de Reborn!, son nom est changé en Rambo.
 Lambo ne peut allumer sa flamme que quand il est fâché, triste ou qu'il a le mal du pays.
 Les aliments préférés de Lambo sont les bonbons aux raisins, le poulpe et les ramens.
 Malgré son jeune âge, Lambo possède une grande quantité de cheveux et il y cache ses armes personnel tels que des grenades roses et le Bazooka des dix ans.
 Lambo adulte, Spanner, Roméo et Lampow ont le même Seiyu : Kenjiro Tsuda
 le Lambo de  plus tard ressemble étrangement à Roméo, l'ex-petit ami de Bianchi. De ce fait, Bianchi a tendance à confondre les deux et s'attaque souvent à Lambo âgé de .
 le Lambo adulte est habituellement vu avec un œil fermé pour des raisons inconnues.
 Dans le chapitre 312, il est révélé que la fierté de Lambo adulte est de ne jamais refuser une invitation à jouer.
 Lambo adulte révèle aussi qu'il a toujours considéré Tsuna comme un grand frère, qu'il admirait Tsuna et ses amis ; il était heureux lorsqu'ils lui demandaient de combattre à leur côté et voulait devenir aussi fort qu'eux.

Références 

Personnage de Reborn!